Остовський — польське та українське прізвище. Відомі носії:
 Островський Аві (1939) — ізраїльський диригент.
 Островський Адам (1980) — польський хіп-хоп продюсер, репер, скрипаль.
 Островський Андрій Миколайович (1973) ― колишній білоруський футболіст, захисник. Нині тренер.
 Островський Аполлінарій Львович ― професор, почесний геодезист України та СРСР.
 Островський Аркадій Ілліч (1914—1967) — радянський композитор-пісняр. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1965).
 Островський Володимир Олексійович ( 1928) — український історик мистецтва, живописець.
 Островський Володимир Павлович (1881—1950) — український письменник, редактор, видавець.
 Островський Григорій:
 Островський Григорій Семенович (1929—2007) — український мистецтвознавець.
 Островський Григорій Улянович (1906—1971) — український оператор-документаліст.
 Островський Дмитро Михайлович (1911—1979) — український радянський актор.
 Островський Зіновій Лазарович (1930—1996) — український редактор, сценарист, критик.
 Островський Зельман ― політичний діяч, член Української Центральної Ради.
 Островський Іоанн (1734—1801) — український православний діяч, місіонер, педагог. Ректор Новгородської духовної семінарії.
 Островський Йосип Август (1850—1923) — член Регентської Ради Королівства Польщі.
 Островський Йосип Меєрович (1935—1993) — український живописець.
 Островський Казимир (1743—1814) — білоруський єзуїт, педагог.
 Островський Леонід Альфонсович (1936—2001) — радянський футболіст та тренер. Майстер спорту СРСР (1959).
 Островський Микита Тимофійович (?—1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Островський Максим Андрійович (1895—1945) — Український Січовий Стрілець, директор школи в с. Синява, ув'язнений польських і радянських тюрем, помер в тюрмі в м. Дніпро. Посмертно реабілітований.
 Островський Микола Олексійович (1904—1936) — радянський письменник.
 Островський Олег Григорович (1925—2003) — інженер, художник, педагог, меценат.
 Островський Олелько (1880—1919) — український письменник і драматург.
 Островський Олександр:
 Островський Олександр Маркович (1893—1986) ― німецько-швейцарський математик, який народився в єврейській сім'ї в Україні.
 Островський Олександр Миколайович (1823—1886) — російський драматург.
 Островський Олександр Олександрович — радянський та російський боксер.
 Островський Олександр Олександрович (1964—2014) — солдат МВС України, учасник російсько-української війни.
 Островський Радослав (1887—1976)  — білоруський політичний активіст і лідер, президент Білоруської Центральної Ради, білоруського уряду під німецькою адміністрацією в 1943—1944 роках.
 Островський Роман Карлович (1950) ― український журналіст, фотограф.
 Островський Сергій Олександрович (1960) ― український військовик, генерал-лейтенант.
 Островський Симон (1981) — американський журналіст, режисер, продюсер родом з Радянського Союзу.
 Островський Станіслав:
 Островський Станіслав (1892—1982) — лікар, польський політичний діяч, президент Польщі у вигнанні, міський голова Львова (1936—1939).
 Островський Станіслав Едуардович (1962) ― український футбольний функціонер.
 Островський Станіслав Казимир (1879—1947) ― скульптор.
 Островський Степан Остапович (?—1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Див. також 
 2681 Островський — астероїд головного поясу.
 Островський повіт
 Островський район
 Островські
 Островська

Українські прізвища
Польські прізвища